Sonic the Hedgehog ou simplesmente Sonic pode ser:

 Sonic the Hedgehog, série de jogos eletrônicos criada pela Sega;
 Sonic the Hedgehog (personagem), personagem de jogo que leva seu nome;
 Sonic the Hedgehog (série animada), desenho animado criado pela DiC Entertainment, que estreou em 1993;
 Sonic the Hedgehog: The Movie, uma OVA de dois episódios baseados no jogo da série;
 Sonic the Hedgehog (BD da Archie), série de história em quadrinhos lançada em 1993.

 Jogos
 Sonic the Hedgehog (1991), jogo eletrônico criado em 1991;
 Sonic the Hedgehog CD, jogo eletrônico lançado para Sega CD em 1993;
 Sonic the Hedgehog (2006), jogo eletrônico criado em 2006 para PlayStation 3 e Xbox 360;
 Sonic the Hedgehog (8-bit), jogo lançado para plataformas de 8 bits;
 Sonic the Hedgehog 3, jogo eletrônico para Mega Drive'1, lançado em 1994;
 Sonic the Hedgehog 4, jogo da série lançado em 2010 com o Episode 1 e em 2012 com o Episode 2;
 Sonic The Hedgehog: Pocket Adventure, é um jogo eletrônico (10/10 - IGN) da série lançado em 1999 para o Neo Geo Pocket Color'';
 Sonic the Hedgehog (filme) Live Action de 2020 da Paramount Pictures.

 Ciência
 Sonic hedgehog ou SHH, proteína.

Ver também 
 Sonic the Hedgehog 2, página de desambiguação;
 Lista de personagens de Sonic the Hedgehog;
 Lugares da série Sonic the Hedgehog.